Olaszország
Fara Filiorum Petri, község Olaszországban, Abruzzo régióban, Chieti megyében
Fara Gera d’Adda, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Fara San Martino, község Olaszországban, Abruzzo régióban, Chieti megyében
Fara Novarese, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében
Fara in Sabina, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Fara Olivana con Sola, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Fara Vicentino, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében